Daklei, dakbedekking bestaande uit leisteen, asbestcement, hout of andere materialen
 Bitumineuze shingle, een daklei die onder andere asfalt of bitumen bevat
 Shingle bob, een haarstijl uit de jaren twintig

Een verwant begrip is:
 Dakspaan, houten dakleien. In het Engels, waaruit de term "shingle" afkomstig is, heet dit in tegenstelling tot hetzelfde product van gezaagd hout geen shingle maar een shake